Арасан:

Оздоровительный комплекс 
 Арасан — оздоровительный комплекс в Алма-Ате

Населённые пункты 
 Арасан — село в Аксуском районе Алматинской области.